Новины — псевдофольклорные (или фейклорные) авторские произведения, а также топоним:

Белоруссия 
 Новины — деревня в Лепельском сельсовете Лепельского района Витебской области.
 Новины — деревня в Пышненском сельсовете Лепельского района Витебской области.
 Новины — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Новины — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Новины — деревня в Березинском районе Минской области.
 Новины — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Новины — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Новины — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Польша 
 Новины — деревня в Нижнесилезском воеводстве.
 Новины (гмина)

Россия 
 Новины — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Новины — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Новины — деревня в Выборской волости Новоржевского района Псковской области.
 Новины — деревня в Новоржевской волости Новоржевского района Псковской области.
 Новины — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Новины — деревня в Островском районе Псковской области.
 Новины — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

Украина 
 Новины — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Новины — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Новины — село в Яворовском районе Львовской области.
 Новины — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Новины — село в Корецком районе Ровненской области.